Ana Vanessa Gutiérrez es una escritora asturiana nacida en Urbiés, Mieres en 1980, aunque a los seis años se trasladó a vivir a El Entrego.

Carrera 
Presentadora del magazine cultural Pieces en la Televisión Pública Asturiana (TPA), desde el 7 de junio de 2008, donde aporta su conocimiento de la realidad cultural del país. Vanessa Gutiérrez también dirige y presenta el programa Entrelíneas dedicado a la literatura en Punto Radio Asturias. Además, es colaboradora habitual en secciones de opinión del periódico El Comercio y en el semanario Les Noticies.

Vanessa Gutiérrez se dio a conocer como poeta en el año 2003 con el poemario titulado "Onde seca l’agua"(Trabe, 2003), un libro donde recogía su iniciación a la poesía en asturiano. Enseguida se sumó la concesión del premio "Teodoro Cuesta" en su trecena convocatoria por el poemario titulado "La danza de la yedra"(Trabe, 2004), convirtiéndose desde entonces en uno de los referentes de la nueva poesía asturiana. Finalmente, algunos poemas seleccionados de estos poemarios, junto con muchos inéditos, fueron recogidos a la manera de una antología acompañada de su traducción al catalán en el volumen titulado "Passà el temps desfant la memória", en el que también se antologa una parte de la obra poética de Xuan Bello, bajo una traducción que corrió a cargo del Seminario de Farrera y una edición de la Institució de les Lletres Catalanes. 

Tras unos años colaborando como articulista en diferentes medios de comunicación, donde también fueron apareciendo algunos cuentos de Vanessa Gutiérrez, además de en diversas antologías, la primera obra en narrativa de esta autora fue "Les palabres que te mando", editada por Ámbitu en el año 2006. A la que siguió, en el año 2007, la obra "El país del silenciu"(Ámbitu, 2007); un ensayo documental escrito por Vanessa Gutiérrez y Beatriz R. Viado que relata en capítulos independientes la vida de mujeres asturianas nacidas a partir de 1910, centrándose en sus experiencias durante la Guerra Civil.

La última obra publicada por Vanessa Gutiérrez se titula "La cama" (Ámbitu, 2008); el libro seguramente más intenso publicado hasta la fecha por la autora, que se presenta como "una obra única en el panorama literario asturiano". 

De otra manera, una buena parte de la obra de Vanessa Gutiérrez está recogida en diferentes antologías. En poesía:

Escritores en Llanes.(Conseyería de Cultura del Principáu d’Asturies, 2004)
Cuarenta poemes.(Ámbitu, 2005)
Palabres de casa. (ALLA, 2005)
Palabres clares.(Trabe, 2005)
La verdadera historia de los hombres. (Eclipsados, 2005) 
Poesía astur de hoy (traducción al húngaru) Antólogu András Keri. 
Voces paraleles (traducción al catalán)
Versos diversos. 
Mensajes de un mundo dibujado. Septem Ediciones 
Patrimoniu Intelectual
Nombres propios (ASMA, 2007)
Sentir que toi viva. (Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies, 2008)
Mieres Mío (Editáu pol poeta y calígrafu Fernando Menéndez, 2008)

En narrativa:

Asturies cuenta... (Suburbia Ediciones, 2008) 
Vía de serviciu.(Suburbia Ediciones, 2007) 
Antoloxía del cuentu eróticu. (Ámbitu, 2004) 
Cuentos mínimos. (Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies, 2007)
5 minutos d’averamientu a la prosa asturiana moderna. (KRK, 2007) 
Tarxeta d’embarque.(Conseyu de Comunidaes Asturianes, 2007)
Snudos. Prólogu al llibru del fotógrafu asturianu Enrique G. Cárdenas.  

Igualmente la firma de Vanessa Gutiérrez es habitual como colaboradora de revistas y publicaciones como son Reciella Malory, Lliteratura, Entellunu, Eventual, La Ratonera. Revista asturiana de Teatro, Alitar Asturies, Les Noticies, Asturnews.com, Lliteratu.com, Lúnula, Formientu, Viejóvenes, La hamaca de lona, Biblioasturias, Dorna, nueva poesía, El Súmmun o Luces de Bohemia, ente otras.

Obra

Poesía 
Onde seca l'agua(2003).
La danza de la yedra (2004) 
Passà el temps desfant la memória(2006)

Ensayo 
El país del silenciu (2007)
El paisaxe nuestru (2016)

Narrativa 
Les palabres que te mando(2006). 
La cama (2008).

Antologías 

Escritores en Llanes. 
Cuarenta poemes. 
Palabres de casa. 
Palabres clares.
La verdadera historia de los hombres.  
Poesía astur de hoy (traducción al húngaro) 
Voces paraleles (traducción al catalán)
Versos diversos. 
Mensajes de un mundo dibujado.  
Patrimoniu Intelectual
Nombres propios
Sentir que toi viva. 
Mieres Mío 
Asturies cuenta... 
Vía de serviciu. 
Antoloxía del cuentu eróticu.
Cuentos mínimos. 
5 minutos d’averamientu a la prosa asturiana moderna.  
Tarxeta d’embarque.

Otros 

Snudos. Prólogo al libro del fotógrafo asturiano Enrique G. Cárdenas.
Poesía en movimientu. Coord. Lourdes Álvarez
Por si dixérais el mio nome. Coord. Xosé Bolado

Colaboraciones 

Reciella Malory.
Lliteratura.
Entellunu.
Eventual.
La Ratonera. Revista asturiana de Teatro.
Alitar Asturies.
Les Noticies.
Asturnews.
Lliteratu.
Lúnula.
Formientu.
Viejóvenes.
La hamaca de lona.
Biblioasturias.
Dorna, nueva poesía.
El Súmmun.
Luces de Bohemia

Referencias 

Escritores de Asturias
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en asturiano
Nacidos en el concejo de Mieres
Poetas de Asturias
Nacidos en Mieres